Bichsel ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Bichsel (* 1969), Schweizer Politiker (SVP)
 Félix Bichsel (1897–??), Schweizer Gewichtheber
 Jakob Bichsel (* 1931), Schweizer Komponist und Dirigent
 Lian Bichsel (* 2004), Schweizer Eishockeyspieler
 Nicole Bichsel (* 1991), Schweizer Unihockeyspielerin
 Peter Bichsel (* 1935), Schweizer Schriftsteller
 Ronja Bichsel (* 2000), Schweizer Unihockeyspielerin
 Therese Bichsel-Spörri (1930–2005), Schweizer Schauspielerin
 Therese Bichsel (* 1956), Schweizer Schriftstellerin

Siehe auch:
 Büchsel